Le US Clay Court 2010 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 5 au 11 avril.

Faits marquants 
 Juan Ignacio Chela remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Sam Querrey. Il gagne son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Stephen Huss et Wesley Moodie. Ils remportent le tournoi pour la troisième fois après leurs titres en 2007 et 2009. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Houston
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en avril 2010
Sport au Texas en 2010